Mitropacupen 1933 var den sjunde säsongen av Mitropacupen.

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor
Rsssf.com

Fotbollssäsongen 1933